Dallas Records Croatia é uma gravadora da Croácia. Essa empresa está associado com a Federação Internacional da Indústria Fonográfica - IFPI.

Gravadoras da Croácia
Membros da IFPI